Oz har flere betydninger:

Medier
Landet Oz – et fiktivt land i bogen Troldmanden fra Oz (1900) og filmen af samme navn (1939) samt flere andre bøger og film
Oz – en amerikansk tv-serie (1997-2003)
 OZ (radioamatørpræfiks) - dansk radioamatørpræfiks
 OZ (foreningsblad) - EDRs foreningsblad Experimenterende danske radioamatører - Bladet OZ

Personer
Oz Clarke – engelsk vinekspert
Ozzy Osbourne – engelsk musiker
Amos Oz – israelsk forfatter
Frank Oz – engelsk dukkefører, skuespiller og instruktør
Kevin Nash – amerikansk wrestler

Andet
Asiana Airlines – sydkoreansk flyselskab med IATA-koden OZ
Australien – Oz er et slangudtryk for Australien
Ounce – en engelsk vægtenhed som forkortes oz.